Szilágyi Gyula (1860–1924) vegyészmérnök
Szilágyi Gyula (1887–1960) szakszervezeti vezető, tanár
Szilágyi Gyula (1888–1970) vízépítő mérnök
Szilágyi Gyula (1913–1957) olimpiai 5. helyezett birkózó
Szilágyi Gyula (1923–2001) válogatott labdarúgó, bajnoki gólkirály
Szilágyi Gyula (1948) síugró, északiösszetett-versenyző
Szilágyi Gyula szociológus, szociális munkás, író